A meszleni Marton család, egy Vas vármegyei nemesi család, amely a Meszlen nevű településről származik.
A nemesnépi Marton család egy Zala vármegyei nemesi család, amely a Lenti járáson fekvő Nemesnép nevű településről származik.
Az oroszi Marton család egy Vas-, és Veszprém vármegyei nemesi család, amely a Veszprém megyei Oroszi nevű településről származik.